Змагання з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 84 кг на Олімпійських іграх 2008 року відбулися 14 серпня в Палаці спорту Китайського сільськогосподарського університету.

У змаганнях взяли участь 21 спортсмен з 21 країни. Змагання складалися з турніру на вибування, у якому, у свою чергу, визначали володарів двох бронзових медалей. Два фіналісти змагалися за золоту та срібну медалі. Борці, які програли одному з двох фіналістів, переходили до втішного раунду, де змагалися за дві бронзові медалі.

Кожен поєдинок складався з трьох раундів тривалістю по дві хвилини. Борець, який набрав більше балів у кожному раунді, був переможцем цих раундів; бій закінчувався, коли один борець вигравав два раунди (і, отже, поєдинок).

Дискваліфікації 
 Ара Абрахамян зі Швеції виграв одну із двох бронзових медалей у ваговій категорії до 84 кг, але МОК позбавив спортсмена медалі після того, як той зійшов з подіуму й кинув її на знак протесту проти суддівства в півфіналі проти майбутнього переможця Андреа Мінгуцці з Італії і це завадило йому поборотися у фіналі за золото. Внаслідок цього інциденту його дискваліфікували і забрали медаль, не присуджуючи її іншому спортсмену.

Призери

Змагання

Основний турнір

Втішний раунд за бронзові нагороди

Примітки

Посилання 
 Результати на офіційному сайті FILA
 Змагання з греко-римської боротьби в напівважкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2008 року на sport.references.com